Příjmení Chamberlin nosí více významných osobností:

 Jimmy Chamberlin (* 1964) – americký bubeník, textař a producent
 Kevin Chamberlin (* 1963) – americký herec
 Thomas Chrowder Chamberlin (1843–1928) – americký geolog